Obercunnersdorf bezeichnet:

 Obercunnersdorf (Kottmar), Ortsteil der Gemeinde Kottmar, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Obercunnersdorf (Klingenberg), Ortsteil der Gemeinde Klingenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Cunnersdorf
 Kunnersdorf